Борис Грибанов:
 Грибанов, Борис Николаевич (1918—2005) — советский и американский коллекционер, галерист.
 Грибанов, Борис Тимофеевич (1920—2005) — литературовед, прозаик, переводчик.